AMD FASN8 (First AMD silicon next-gen 8-core) to kolejna platforma firmy, zastępująca AMD 4x4, składająca się tak jak poprzedniczka z dwóch procesorów, tym razem czterordzeniowych Phenom FX.
Platforma oparta będzie o chipset AMD 790, oferujący HyperTransport 3.0 oraz ponad 32 linie PCI Express 2.0, wykorzystująca cztery karty graficzne działające w trybie CrossFire.
FASN8 ogłoszona została na targach Computex Taipei w 2007.

Procesory AMD

en:AMD Quad FX platform